

Onomastica
 Gheorghe – variante del nome proprio di persona Giorgio

Persone
 Cornelia Gheorghe – ex cestista rumena
 Costin Gheorghe – calciatore rumeno
 Elena Gheorghe – cantante rumena
 Ion Gheorghe – calciatore rumeno
 Ionuţ Gheorghe – pugile rumeno
 Valentin Gheorghe – calciatore rumeno
 Vilmoş Gheorghe – biatleta rumeno

Pagine correlate
 Sfântu Gheorghe